Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1997 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K90 

Weltmeister 1995: 

Datum: 22. Februar 1997

Teilnehmer: 58 genannt; 58 gestartet; 58 gewertet;

Quellen 
 Trondheim (NOR) - Men's K90 - February 22, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 16. August 2020
 Nordic World Ski Championships 1997 - Official Results - Jumping K90 - Saturday 22th February; FIS
 Trondheim NOR 1997.02.22 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 16. August 2020
 Men Jump K90m Nordic World Championship 1997 Trondheim (NOR) auf todor66.com, abgerufen am 16. August 2020
 Weltmeisterschaften: 22. Februar 1997 – K90 in Trondheim (NOR), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 193 ISBN 3-89784-099-5

Großschanze K120 

Weltmeister 1995: 

Datum: 1. März 1997

Teilnehmer: 58 genannt; 58 gestartet; 58 gewertet;

Quellen 
 Trondheim (NOR) - Men's K120 - March 01, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 16. August 2020
 Nordic World Ski Championships 1997 - Official Results - Jumping K120 - Saturday March 1st; FIS
 Trondheim NOR 1997.03.01 MS World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 16. August 2020
 Men Jump K120m Nordic World Championship 1997 Trondheim (NOR) auf todor66.com, abgerufen am 16. August 2020
 Weltmeisterschaften: 1. März 1997 – K120 in Trondheim (NOR), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 192 ISBN 3-89784-099-5

Team Großschanze K120 

Weltmeister 1995:  (Jani Soininen, Janne Ahonen, Mika Antero Laitinen, Ari-Pekka Nikkola)

Datum: 27. Februar 1997

Teilnehmer: 13 Mannschaften genannt; 13 gestartet; 13 gewertet;

Quellen 
 Trondheim (NOR) - Men's Team K120 - February 27, 1997 auf fis-ski.com, abgerufen am 16. August 2020
 Nordic World Ski Championships 1997 - Official Results - Team Jumping K120 - Thursday 27th February; FIS
 Trondheim NOR 1997.02.27 MS Dr World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 16. August 2020
 Men Jump K120m Teams Nordic World Championship 1997 Trondheim (NOR)- Thursday 27.02 auf todor66.com, abgerufen am 16. August 2020
 Weltmeisterschaften: 27. Februar 1997 – K120 in Trondheim (NOR), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 194 ISBN 3-89784-099-5

Skispringen Manner
Manner 1997
Skispringen (Norwegen)